Салобраль ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Население — 124 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы